Ке́лли Ли О́сборн (; , Вестминстер (боро Лондона), Англия, Великобритания) — британская , автор песен, , , модельер и ЛГБТ-активистка. Дочь Оззи и Шэрон Осборнов.

Биография 
Келли родилась 27 октября 1984 года в Вестминстере, Лондон в семье Оззи и Шэрон Осборн (старшая сестра Эйми (г.р. 1983) и младший брат Джек (г.р. 1985)). Детство Келли пришлось на самый разгар возвращения Оззи в 80-х. Так что воспитание Келли проходило в равной степени в различных английских школах и в гостиничных номерах по всему миру. Разумеется, такое воспитание никак не назовешь традиционным, однако оно заметно укрепило связи внутри семейства Осборнов странным и причудливым образом. Когда Келли и её семейство осели в Лос-Анджелесе на постоянной основе, на дворе стоял 1995 год, тот самый, в который на прилавках магазинов появился альбом Ozzmosis. Альбом разошёлся тиражом в три миллиона копий и положил конец разговорам о том, что Оззи собирался уйти на покой. В том же году зародился и ежегодный металлический фестиваль Ozzfest, не только запустивший новую волну интереса к жанру, но и принесший семейству Осборнов немало прибыли. С новой волной популярности пришли и многочисленные интервью — и Келли вместе с братом Джеком стали всё чаще попадать в объективы камер и на страницы печатных изданий.

Карьера 

Альбом Shut Up впервые появился на прилавках в ноябре 2002 года. И хотя имевшийся на нём легкомысленный поп-панк был вполне симпатичным и безобидным, публика особого интереса не выказала, и к лету 2003 года Epic решили расторгнуть контракт с Келли. Саму Келли это, впрочем, ничуть не остановило — уже осенью того же года она заключила контракт с лейблом поменьше, Sanctuary, и переиздала свою дебютную пластинку под новым названием Changes. Такое название было вдохновлено успехом баллады «Changes» с альбома Black Sabbath Vol. 4, которую Келли перепела дуэтом с папой. Песня, естественно, была добавлена к трек-листу переизданного альбома.

Жизнь Келли продолжала оставаться насыщенной событиями. Газеты и журналы часто и с удовольствием обсуждали подкидываемые её семейкой новости, от депрессии Келли до её отношений с вокалистом группы The Used Бертом МакКрэкеном. Келли также успела попробовать себя в качестве актрисы — за роль в телесериале, известном в России под названием «Переходный возраст», она получила массу восторженных отзывов, однако сериал продержался в эфире довольно недолго. Летом 2005 года Келли одновременно совершила два важных шага — добровольно отправилась в клинику избавляться от лекарственной зависимости, а также не отрицала свои проблемы с алкоголем и наркотиками и объявила о том, что готовит новый альбом. Sleeping in the Nothing появился ближе к осени, и на нём Келли отказалась от рок-саунда в пользу танцевальной поп-музыки в духе 80-х. В работе над альбомом Келли помогала Линда Перри, до этого сотрудничавшая с Пинк и Кристиной Агилерой. Сама Келли утверждает, что такая музыка гораздо больше подходит её вкусам, нежели имевшийся на Shut Up поп-панк. Песню с этого альбома Келли исполнила в Москве на MTV Russia Music Awards 21 сентября 2005 года.

Между тем, с альбомом Sleeping in the Nothing была связана пара неприятных историй, сказавшихся на его продажах. Во-первых, на обложке альбома Келли предстала в заметно более стройном виде, нежели обычно — и, как выяснилось позже, это изменение внешности было достигнуто путём фоторетуши, а не реальным изменением фигуры Келли. Такой подход очень разозлил многих верных поклонников певицы — многие указывали на то, как часто Келли говорила в интервью о том, что она вполне довольна своими параметрами. Ещё один скандал разразился вокруг первого сингла альбома, песни «One Word». Многие отметили подозрительное сходство песни со старым хитом коллектива Visage «Fade to Grey», в том числе и автор «Fade to Grey» Билли Карри. Он подал в суд на автора «One Word» Линду Перри, обвиняя её в плагиате. Однако дело, судя по всему, было решено полюбовно — Visage в качестве примирения даже выпустили собственный ремикс на «One Word».

Ближе к концу 2005 года стали циркулировать слухи о том, что Sleeping in the Nothing станет последним альбомом Келли — будто бы она решила завязать с карьерой певицы. Келли, однако, опровергла эти слухи: «Я сейчас вовсю записываю свою новую пластинку, вот только что закончила свою версию классической песни Синди Лаупер „Girls Just Wanna Have Fun“. Понятия не имею, откуда вообще взялись эти слухи о конце моей карьеры».

Здоровье 
В 2004 году Келли была укушена клещом во время празднования 56-го дня рождения её отца Оззи на заднем дворе их особняка. Осборн начала страдать от различных симптомов, включая боль в горле и животе, и в итоге ей был поставлен диагноз болезнь Лайма.

7 марта 2013 года у Келли случился припадок и позже ей диагностировали эпилепсию.

Музыка

Дискография 
 2002 — Shut Up
 2003 — Changes
 2005 — Sleeping in the Nothing

Примечания

Ссылки 

Оззи Осборн
Участники реалити-шоу
Музыканты поп-рока
Модельеры Великобритании
Модельеры XXI века
Активисты ЛГБТ-движения в Великобритании
Киноактрисы Великобритании